Franciaország
Noyelles-en-Chaussée, település Franciaországban, Somme megyében
Noyelles-sous-Bellonne, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Noyelles-sur-Escaut, település Franciaországban, Nord megyében
Noyelles-Godault, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Noyelles-lès-Humières, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Noyelles-sous-Lens, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Noyelles-sur-Mer, település Franciaországban, Somme megyében
Noyelles-lès-Seclin, település Franciaországban, Nord megyében
Noyelles-sur-Selle, település Franciaországban, Nord megyében
Noyelles-lès-Vermelles, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében